

Cinema 
 Lake City – film del 2008 diretto da Hunter Hill e Perry Moore

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Lake City – capoluogo della Contea di Craighead, Arkansas
 Lake City – comunità non incorporata della Contea di Modoc, California
 Lake City – città della Contea di Florence, Carolina del Sud
 Lake City – capoluogo della Contea di Hinsdale, Colorado
 Lake City – città della Contea di Marshall, Dakota del Sud
 Lake City – capoluogo della Contea di Columbia, Florida
 Lake City – città della Contea di Clayton, Georgia
 Lake City – città della Contea di Calhoun, Iowa
 Lake City – capoluogo della Contea di Missaukee, Michigan
 Lake City – città della Contea di Wabasha, Minnesota
 Lake City – borough della Contea di Erie, Pennsylvania
 Lake City – città della Contea di Anderson, Tennessee
 Lake City – città della Contea di San Patricio, Texas